Action – holenderska sieć dyskontów niespożywczych
 Action – polskie przedsiębiorstwo ze sprzętem komputerowym
 Action – album grupy B’z
 Action – album Jackiego McLeana
 Action – minialbum grupy NU’EST

Zobacz też 
 Akcja